Джо́нни Клэз (); 11 августа 1916, Лондон — 3 февраля 1956, Брюссель) — бельгийский автогонщик.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Ecurie Belge
! Talbot-Lago  T26C
! Talbot  4,5 L6
! 

||||

|-
!
! Ecurie Belge
! Talbot-Lago  T26C-DA
! Talbot  4,5 L6
! 

||

|-
!rowspan=4|
! Equipe Gordini
! Gordini T16S
! Gordini  2,0 L6
!rowspan=3| 

||||||||||||

|-
! Ecurie Belge
!rowspan=2| Simca-Gordini  T15
!rowspan=2| Gordini  1,5 L4
||||||

||||||||
|-
! Частная заявка
||||||||||||||

||
|-
! HW Motors Ltd
! HWM (52)
! Alta 2,0 L4
! 
||||||||||

||||
|-
!rowspan=2|
! Ecurie Belge
! Connaught  A Type
! Lea Francis  2,0 L4
! 

||

|-
! Officine Alfieri  Maserati
! Maserati  A6GCM
! Maserati A6 2,0 L6
! 
||||||

||||||||||
|-
!rowspan=2|
! Частная заявка
! Maserati 250F
! Maserati  250F 2,5 L6
! 

||||||||||

|-
!Ecurie  Nationale Belge
!Ferrari 500
! Maserati  500 2,5 L4
! 
||||||||

||||
|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Автогонщики Бельгии
Пилоты Формулы-1 из Бельгии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Talbot-Lago
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Gordini
Пилоты Формулы-1, выступавшие на HWM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Connaught
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Бельгии
Умершие от туберкулёза